Хорольский район — название нескольких административно-территориальных образований:
 Хорольский район Полтавской области Украины.
 Хорольский район Приморского края России.